Sammauresi – abitanti di San Mauro Mare
Sammauresi – abitanti di San Mauro Pascoli